Mihrimah-Sultan-Moschee (Mihrimah Sultan Camii) ist der Name zweier von dem Architekten Sinan erbauter Moscheen in Istanbul:

 Mihrimah-Sultan-Moschee (Üsküdar) (İskele Camii), erbaut um 1543/44-1547/48 in Üsküdar
 Mihrimah-Sultan-Moschee (Edirnekapı) (Edirnekapı Camii), erbaut um 1562/63–1565 oder 1570 in Edirnekapı